Clapham Junction (buurt), een buurt in de Engelse stad Londen en het toneel van onlusten in 2011
 Clapham Junction (film), een Britse televisiefilm uit 2007
 Station Clapham Junction, een treinstation in die buurt